BDN steht für:
 Bend (Oregon), IATA-Code des Flughafens in Oregon, USA
 Blue Danube Network, ein Hörfunksender der amerikanischen Besatzungsmacht im Nachkriegsösterreich
 Bund Deutscher Neupfadfinder, ein Pfadfinderbund
 Bund Deutscher Nordschleswiger, die Dachorganisation der deutschen Minderheit in Dänemark

BDN